Existuje více nositelů příjmení Mäkelä:

 Aleksi Mäkelä (* 1995) – finský lední hokejista
 Hannu Mäkelä (* 1943) – finský básník, prozaik a dramatik
 Mikko Mäkelä (* 1965) – finský lední hokejista
 Tapio Mäkelä (1926–2016) – finský běžec na lyžích
 Tuomo Mäkelä (* 1981) – finský orientační běžec
 Tuukka Mäkelä (* 1965) – finský lední hokejista